Дорожинський — українське та польське () прізвище.

 Дорожинський Діонісій (1866—1930) — священик Української Греко-Католицької Церкви, богослов, церковний і освітньо-культурний діяч.
 Дорожинський Микола Сильвестрович — статський радник, український педагог.
 Дорожинський Михайло Андрійович — статський радник, український педагог.
 Дорожинський Павло Миколайович (1926—2015) — український політичний і громадський діяч, публіцист. Голова Центрального Проводу Об'єднання українських націоналістів (державників) — ОУН (д) 2005—2015 рр.

Українські прізвища
Польські прізвища